Салитрал има више значења:

 Салитрал (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салитрал (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салитрал, Бенито Хуарез (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салитрал (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику